Cinta Rakyat (Namo Rambe), een plaats in Indonesië
Cinta Rakyat (Sibolangit), een plaats in Indonesië
Cinta Rakyat (Percut Sei Tuan), een plaats in Indonesië